Kultura Longshan – chińska kultura neolityczna
 Longshan – powiat w Chinach, w prowincji Hunan, w prefekturze autonomicznej Xiangxi
 Longshan – dzielnica w prefekturze miejskiej Liaoyuan, w prowincji Jilin, w Chinach
 Świątynia Longshan – świątynia w Tajpej
 Longshan – część miasta Zhangqiu w chińskiej prowincji Szantung